Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1966/67 стала немецкая «Бавария», обыгравшая в дополнительное время в финале «Рейнджерс». Уже четвёртый раз за шесть лет в финале понадобилось по крайней мере дополнительное время (или дополнительный матч), чтобы определить обладателя кубка.

Предварительный раунд

Первый матч

Ответный матч

Первый раунд 

 Дортмундская «Боруссия» досрочно вышла во второй раунд как победитель прошлого розыгрыша.

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1966-67 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1966 году
Футбол в Европе в 1967 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА